Elementary School Musical (Мюзикл начальной школы)

 серия «Симпсонов»
 серия «Южного парка»